Kasiopeja (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Kasiopeja (zviježđe), zviježđe sjevernog neba